Села:
 Златоустівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Златоустівка — Донецька область, Волноваський район